Ольга Морозова:
 Морозова, Ольга Алексеевна (род. 1995) — российская бадминтонистка.
 Морозова, Ольга Васильевна (род. 1949) — советская теннисистка и тренер.